A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női magasugrás selejtezőit augusztus 27-én, döntőjét augusztus 29-én rendezték. A versenyen 30-an indultak. A nevezési szint 1,94 méter, az automatikus döntős szint 1,94 méter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női magasugrásban:

Versenynaptár

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Jegyzetek

Források
selejtező
döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság